Thiscia är ett släkte av insekter. Thiscia ingår i familjen Acanaloniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Thiscia